Олекса́ндр Гео́ргійович Гаде́нко (  — ) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1969 року в місті Сторожинець Чернівецької області у родині робітників, батько працював водієм, мама — на лісокомбінаті; виховувався зі старшою сестрою Людмилою. Навчався у Сторожинецькій ЗОШ № 2, закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище. З серпня 1986 року перебував на військовій службі — служив в Алтайському краї РРФСР, 1989-го повернувся в Україну. Служив в Одесі, Білій Церкві, згодом у танковому полку в Сторожинці. 2004 року полк розформовано, звільнився в запас. Їздив на заробітки, згодом влаштувався майстром в районне автодорожнє управління.

У серпні 2014 року мобілізований, 4 місяці проходив перепідготовку в Новограді-Волинському. За той час до нього приїжджала дружина та 2 рази за станом здоров'я він лежав у Новоград-Волинському госпіталі. Пройшов двотижневу незакінчену реабілітацію та вирушив на схід — в Луганську область. По 30 вересня 2015 року перебував на фронті, майор, командир інженерно-саперного взводу механізованого батальйону, бійці його звали «батя» — за 9,5 місяців на фронті у його взводі.

Демобілізувався; повернувшись додому, раптово помер 7 жовтня 2015 року — стало зле під час роботи на городі, обірвався тромб.

9 жовтня 2015-го похований в Сторожинці.

Без Олександра лишились мама, дружина Галина Павлівна, доньки Олена й Наталія, онук.

Нагороди та вшанування 
 16 листопада 2017 року в Сторожинецькій районній гімназії відкрито меморіальну дошку Олександру Гаденку.

Примітки

Джерела 
 У Сторожинці відкрили меморіальну дошку учаснику АТО Олександру Гаденку
 Військова справа була його покликанням

Уродженці Сторожинця
Поховані в Сторожинці